Beyne, ancienne commune de Belgique, aujourd'hui intégrée à Beyne-Heusay ;
 Beyne, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Trenal ;
 L'île Beyne, île fluviale sur la Saône ;
 La lanterne de Beyne, instrument optique de mesure du daltonisme.